

Astronomia 
 25608 Hincapie – asteroide della fascia principale

Persone 
 Alejandro Hincapié – calciatore colombiano
 Cecilia Hincapié – tennista colombiana
 George Hincapie – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada statunitense
 María Teresa Hincapié – pittrice colombiana
 Piero Hincapié – calciatore ecuadoriano, difensore